Hengebach kann stehen für:

 Burg Hengebach, Burg in der Nordeifel in der Stadt Heimbach, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Dietrich I. von Hengebach (* um 1150; † um 1224), von 1208 bis 1212 (offiziell), 1215 (faktisch) Erzbischof des Erzbistums Köln